Riedhof ist der Name folgender Orte in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Riedhof (Bergatreute), Ortsteil von Bergatreute, Landkreis Ravensburg
 Riedhof (Deggenhausertal), Ortsteil von Deggenhausertal, Bodenseekreis
 Riedhof (Erbach), Ortsteil von Erbach (Donau), Alb-Donau-Kreis
 Riedhof (Heuchlingen), Ortsteil von Heuchlingen, Ostalbkreis
 Riedhof (Immendingen), Ortsteil von Immendingen, Landkreis Tuttlingen
 Riedhof (Wangen im Allgäu), Ortsteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Riedhof (Wilhelmsdorf), Ortsteil von Wilhelmsdorf (Württemberg), Landkreis Ravensburg

in Bayern:
 Riedhof (Bernbeuren), Ortsteil von Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau
 Riedhof (Ebersberg), Ortsteil von Ebersberg, Landkreis Ebersberg
 Riedhof (Egling), Ortsteil von Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Riedhof (Eresing), Ortsteil von Eresing, Landkreis Landsberg am Lech
 Riedhof (Essing), Ortsteil von Essing, Landkreis Kelheim
 Riedhof (Freihung), Ortsteil von Freihung, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Riedhof (Großkarolinenfeld), Ortsteil von Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim
 Riedhof (Hohenkammer), Ortsteil von Hohenkammer, Landkreis Freising
 Riedhof (Kaufering), Ortsteil von Kaufering, Landkreis Landsberg am Lech
 Riedhof (Markt Indersdorf), Ortsteil von Markt Indersdorf, Landkreis Dachau
 Riedhof (Marktl), Ortsteil von Marktl, Landkreis Altötting
 Riedhof (Marzling), Ortsteil von Marzling, Landkreis Freising
 Riedhof (Miltach), Ortsteil von Miltach, Landkreis Cham
 Riedhof (Nandlstadt), Ortsteil von Nandlstadt, Landkreis Freising
 Riedhof (Peiting), Ortsteil von Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau
 Riedhof (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil von Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Riedhof (Ried), Ortsteil von Ried, Landkreis Aichach-Friedberg
 Riedhof (Rott), Ortsteil von Rott, Landkreis Landsberg am Lech
 Riedhof (Rotthalmünster), Ortsteil von Rotthalmünster, Landkreis Passau
 Riedhof (Schwarzach), Ortsteil von Schwarzach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen
 Riedhof (Seubersdorf in der Oberpfalz), Ortsteil von Seubersdorf in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Riedhof (Stötten am Auerberg), Ortsteil von Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu
 Riedhof (Tettenweis), Ortsteil von Tettenweis, Landkreis Passau
 Riedhof (Vöhringen), Ortsteil von Vöhringen (Iller), Landkreis Neu-Ulm
 Riedhof (Zandt), Ortsteil von Zandt, Landkreis Cham
 Riedhof (Zusamaltheim), Ortsteil von Zusamaltheim, Landkreis Dillingen an der Donau

Riedhof ist der Familienname folgender Personen:
 Kilian Riedhof (* 1971), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Oberer Riedhof, Fürsorgeanstalt in Ulm
 Peter Riethof (1905–1994), deutscher Filmschaffender
 Riedhöfe
 Riedelhof
 Riedenhof
 Riederhof